

Œuvres 

 Amore, film italien de Carlo Ludovico Bragaglia, sorti en 1936 ;
 Amore (L'amore: Due storie d'amore), film italien de Roberto Rossellini, sorti en 1948 ;
 Amore, film français d'Henry Chapier, sorti en 1974 ;
 Amore, film italien de Luca Guadagnino, sorti en 2009 ;
 Amore, titre français (1996) du roman italien Arcodamore écrit par Andrea De Carlo et sorti en 1993.

Prénom 
Amore est aussi un prénom.

Homonymie de prénom